San Vicente de Chucurí kan syfta på:

Colombia 

 San Vicente de Chucurí (kommun), Santander, 
 San Vicente de Chucurí (ort), Santander,